Пасхина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Пасхина, Александра Леонидовна (род. 1971) — российская легкоатлетка.
 Пасхина, Елена Васильевна (род. 1949) — скульптор, заслуженный художник Российской Федерации.
 Пасхина, Ксения Александровна (род. 1994) — российская тяжелоатлетка.